L'université d'Helmstedt ( ; nom officiel en latin : « Academia Julia »), est une université à Helmstedt dans le Duché de Brunswick en fonctionnement de 1576 à 1810.

Liens externes 
 

Université d'Helmstedt
Université en Allemagne
Établissement scolaire fondé en 1576
Helmstedt